Кочетков () — русская фамилия, образованная от древнерусского имени Кочетко (уменьшительного от Кочет). Известные носители:

Кочетков 
 
 
 Кочетков, Анатолий Александрович — советский хозяйственный, государственный и партийный деятель.
 
 Кочетков, Афанасий Иванович (1930—2004) — советский актёр, народный артист РСФСР.
 
 
 Кочетков, Владимир Анатольевич (род. 1965) — гвардии генерал-лейтенант ВС РФ.
 Кочетков, Георгий Серафимович (род. 1950) — православный священник.
 Кочетков, Григорий Сергеевич (1904—1943) — Герой Советского Союза.
 Кочетков, Денис Евгеньевич (род. 1980) — российский хоккеист.
 
 Кочетков, Иван Александрович (1914—1974) — советский футболист.
 Кочетков, Игорь Викторович (род. 1970) — российский ЛГБТ-активист, председатель Российской ЛГБТ-сети.
 Кочетков, Константин Михайлович — Герой Социалистического Труда (1971).
 Кочетков, Лев Алексеевич (род. 1930) — советский и российский физик.
 Кочетков, Леонард Михайлович (род. 1944) — советский и российский учёный и нефтяник, доктор технических наук.
 
 
 Кочетков, Олег Владимирович (род. 1947) — советский и российский поэт, член Союза писателей СССР.
 
 Кочетков, Пётр Анатольевич (род. 1999) — российский хоккеист, вратарь.
 Кочетков, Сергей Николаевич (род. 1952) — специалист в области физико-химической биологии, биохимии, молекулярной биологии и энзимологии, член-корреспондент РАН (1997).
 Кочетков, Степан Михайлович (1923—1984) — Герой Советского Союза.

Кочеткова

См. также 
 Кочетов

Примечания